Le patronyme finlandais Vatanen est partagé par plusieurs personnalités :
 Ari Vatanen (né en 1952), pilote automobile et homme politique finlando-français.
 Jussi Vatanen (né en 1978), acteur finlandais.
 Sami Vatanen (né en 1991), hockeyeur finlandais.

Voir aussi 
 Kaarlo Vatanen, héros du roman d'Arto Paasilinna Le Lièvre de Vatanen.
 .
Patronyme finnois